Broyes ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:
 Broyes (Marne)
 Broyes (Oise)

Siehe auch:
 Broye, Broy